Thömmes bzw. Thoemmes ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Thömmes (* 1956), deutscher Autor und Theologe 
 Günther Thömmes (* 1963), deutscher Brauer und Schriftsteller
 Martin Thoemmes (1955–2017), deutscher Schriftsteller
 Rudi Thömmes (* 1968), ehemaliger deutscher Fußballspieler